Чемпионат мира по фигурному катанию 1973 года был проведён Международным союзом конькобежцев 26 февраля—3 марта в Братиславе (Чехословакия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 22 стран.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель Канады Карен Магнуссен, среди мужчин представитель Чехословакии Ондрей Непела, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков в танцах.

Именно на чемпионате мира 1973 года произошел знаменитый инцидент с отключением музыки, вошедший в историю фигурного катания. Произошло замыкание в радиорубке, отключилось звуковое сопровождение во время произвольной программы Родниной и Зайцева. Несмотря на это, пара блестяще откаталась без музыки под аплодисменты зала. Рефери Карл Эндерлин, отметив «волю к победе», тем не менее, дал указание снизить оценки в связи с катанием без музыки (повторно исполнять программу в конце соревнований пара отказалась), из-за чего ни одной оценки 6,0 выставлено не было. Однако набранных оценок оказалось достаточно для победы.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1973
Февраль 1973 года
Март 1973 года
Спорт в Чехословакии в 1973 году
Международные спортивные соревнования в Братиславе
Чемпионаты мира в Чехословакии